Le Nil Bleu peut faire référence aux emplois suivants :
 le Nil Bleu, rivière d'Éthiopie et du Soudan, affluent principal du Nil avec le Nil Blanc.
 le Nil Bleu, État du Soudan